Эксплуата́нт:
 Эксплуатант — физическое или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию воздушного судна на основании права собственности, договора аренды или других правоустанавливающих документов.
 Эксплуатант — хозяйствующий субъект, осуществляющий аэропортовую деятельность, имеющий и (или) использующий комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, и (или) аэровокзал, и (или) другие объекты инфраструктуры аэропорта, предназначенные для оказания комплекса либо части услуг в аэропортах.

См. также 
 Эксплуататор